Une villeneuve est une ville nouvelle. Il peut aussi s'agir d'un patronyme ou d'un toponyme.

Patronyme 
En France, selon les statistiques de la base Géopatronyme, il y en aurait eu pour environ 4 500 naissances entre 1941 et 1990. Une autre source estime le nombre de Villeneuve en France à environ 6 255 pour l'année 2014, soit 0,009 % de la population (au 1029 rang des patronymes les plus communs).

Au Québec en 2005, il y aurait environ 12 500 porteurs du nom Villeneuve, soit 0,17% de la population (81 rang). 22,3% de ceux-ci sont situés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 14.5% dans la Capitale-Nationale, 13,6% en Outaouais et 10,7% en Montérégie, etc. Les municipalités régionales de comté (MRC) où le nom est le plus répandu sont : Lac-Saint-Jean-Est (1,15 % de la population de la MRC), Maria-Chapdelaine (1.03 %),  Le Fjord-du-Saguenay (0,88 %), Le Domaine-du-Roy (0,85 %) et Charlevoix-Est (0,82 %).

Il existe deux principales souches généalogiques dans la province :
 Les « vrais Villeneuve », qui descendent de Mathurin Villeneuve (1647–1715), un tonnelier  de La Rochelle arrivé en Nouvelle-France vers 1666 et qui s'installe à Charlesbourg.
 L'autre branche descend de Philippe Amyot (1600–1639), marié dans la ville française de Soissons, qui immigre vers 1635. Son fils Mathieu se fait octroyer en 1665 une terre en concession sur la « Pointe-Villeneuve », dans la seigneurie de Maur (Saint-Augustin de Portneuf). Pour cette raison, lui et ses premiers descendants se nommeront « Amyot dit Villeneuve », mais avec le temps certains vont opter pour « Villeneuve » seulement. Cette lignée est notamment présente dans les régions de Charlevoix et du Saguenay.

Anne Villeneuve (née en 1966), illustratrice et autrice québécoise de livres pour la jeunesse ;
 Annie Villeneuve, chanteuse québécoise ;
 Arthur Villeneuve, peintre québécois ;
 Denis Villeneuve (né en 1967), réalisateur québécois (canadien) ;
 Gilles Villeneuve (1950-1982), pilote de Formule 1 ;
 Georges Villeneuve (1922-2020), notaire et homme politique fédéral et municipal du Québec ;
  ;
 Jacques Villeneuve (né en 1971), pilote de Formule 1, fils de Gilles Villeneuve ;
 Jacques Villeneuve (né en 1955), pilote automobile, frère de Gilles Villeneuve et oncle du précédent ;
 Jean-Marie-Rodrigue Villeneuve, cardinal québécois (canadien) ;
 Martin Villeneuve (né en 1978), réalisateur québécois (canadien) ;
 Raymond Villeneuve, militant souverainiste ;
 Ubald Villeneuve, religieux québécois.
 Keven Villeneuve, Bassiste du groupe Trollwar (québécois).

Maison de Villeneuve (Provence), ancienne famille noble de Provence ;
 Maison de Villeneuve (Languedoc), ancienne famille noble du Languedoc ;
 Abel Hureau de Villeneuve (1833-1898), médecin et aéronaute français ;
 Alexandre de Villeneuve (1677-après 1756), compositeur français ;
  :
 Arnaud de Villeneuve (croisade) ;
 Arnaud de Villeneuve (médecin) ;
 Charles Villeneuve, ancien directeur des sports de TF1 ;
 Christian Villeneuve, compositeur, pédagogue et organiste français ;
 Émile Villeneuve (1840-1890), homme politique français ;
 Gabrielle-Suzanne de Villeneuve (1695-1755), romancière française, connue pour avoir donné une version de La Belle et la Bête ;
 Honoré-Louis-Victor de Villeneuve (1812-1893), général français ;
 Jacques Louis Robert Villeneuve dit Jacques Villeneuve (1865-1933) est un sculpteur français ;
 Jérôme Pétion de Villeneuve, révolutionnaire français ;
 Julien Vallou de Villeneuve, photographe français ;
 Maxime Boulard de Villeneuve (1883-1971), artiste peintre paysagiste français ;
 Nicolas Villeneuve, écrivain français ;
 Pierre Charles Silvestre de Villeneuve (1763-1806), amiral français ;
 Pierre de Villeneuve, président-directeur général de BNP Paribas Cardif
 Sophie Villeneuve, fondeuse et cycliste française ;
 Thierry Villeneuve, réalisateur français ;
 Xavier du Crest de Villeneuve, officier ;
 Villeneuve (compositeur) (Benoît de Villeneuve), compositeur ;
 Jérémy Villeneuve (1994-), footballeur international mauricien.

Toponyme

Villeneuve, le canton de Villeneuve englobe la totalité de la municipalité de Val-des-Bois ;
 Villeneuve, une ancienne circonscription électorale fédérale de la région de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec ;
 Villeneuve, un hameau du comté de Sturgeon dans la province de l'Alberta ;
 Villeneuve, une ancienne municipalité du Québec ;
 Rivière Villeneuve, un affluent de la rivière Noire, coulant dans Passes-Dangereuses et Sainte-Jeanne-d'Arc, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec.

Villeneuve (Ain), commune française de l'Ain ;
 Villeneuve (Alpes-de-Haute-Provence), commune française des Alpes-de-Haute-Provence ;
 Villeneuve, lieu-dit ardéchois, rattaché à Coucouron 
 Villeneuve (Ariège), commune française de l'Ariège ;
 Villeneuve (Aveyron), commune française de l'Aveyron ;
 Villeneuve (Côte-d'Or), ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Saulieu ;
 Villeneuve, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Bézéril ;
 Villeneuve, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Miramont-d'Astarac ;
 Villeneuve de Blaye, commune française de la Gironde ;
 Villeneuve, ancienne commune française de Loir-et-Cher, aujourd'hui intégrée à Montrieux-en-Sologne ;
 Villeneuve, ancienne commune française de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée au Fief-Sauvin ;
 Villeneuve (Puy-de-Dôme), commune française du Puy-de-Dôme ;
 Villeneuve, ancienne commune française des Hautes-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Luz-Saint-Sauveur ;
 Villeneuve, ancienne commune française du Var, aujourd'hui intégrée à Régusse.
 Villeneuve, hameau de Lurcy-le-Bourg, commune française dans le département de la Nièvre

Villeneuve (Italie), commune italienne de la Vallée d'Aoste

Villeneuve (VD), commune suisse du canton de Vaud
 Villeneuve (FR), localité et ancienne commune suisse du canton de Fribourg, aujourd'hui intégrée à Surpierre

Fiction 
 Villeneuve est le nom du village fictif de la série télévisée Un village français. Ce village fictif est situé « dans le Jura ».

Toponymes composés

Villeneuve-et-Bowman, ancien canton uni canadien du Québec, renommée Villeneuve puis Val-des-Bois

Villeneuve-au-Chemin, commune française de l'Aube
 Villeneuve-aux-Riches-Hommes, commune française de l'Aube
 Villeneuve-d'Allier, commune française de la Haute-Loire
 Villeneuve-d'Amont, commune française du Doubs
 Villeneuve-d'Ascq, commune française du Nord
 Villeneuve-d'Aval, commune française du Jura
 Villeneuve-de-Berg, commune française de l'Ardèche
 Villeneuve-de-Duras, commune française de Lot-et-Garonne
 Villeneuve-de-la-Raho, commune française des Pyrénées-Orientales
 Villeneuve-de-Marc, commune française de l'Isère
 Villeneuve-de-Marsan, commune française des Landes
 Villeneuve-d'Entraunes, commune française des Alpes-Maritimes
 Villeneuve-de-Rivière, commune française de la Haute-Garonne
 Villeneuve-d'Olmes, commune française de l'Ariège
 Villeneuve-du-Bosc, ancienne commune française de l'Ariège
 Villeneuve-du-Latou, commune française de l'Ariège
 Villeneuve-du-Paréage, commune française de l'Ariège
 Villeneuve du Temple, ancien faubourg de Paris
 Villeneuve-en-Montagne, commune française de Saône-et-Loire
 Villeneuve-en-Perseigne, commune nouvelle française de la Sarthe
 Villeneuve-Frouville, commune française de Loir-et-Cher
 Villeneuve-la-Comptal, commune française de l'Aude
 Villeneuve-la-Comtesse, commune française de la Charente-Maritime
 Villeneuve-la-Dondagre, commune française de l'Yonne
 Villeneuve-la-Garenne, commune française des Hauts-de-Seine
 Villeneuve-la-Guyard, commune française de l'Yonne
 Villeneuve-la-Lionne, commune française de la Marne
 Villeneuve-l'Archevêque, commune française de l'Yonne
 Villeneuve-la-Rivière, commune française des Pyrénées-Orientales
 Villeneuve-le-Comte, commune française de Seine-et-Marne
 Villeneuve-Lécussan, commune française de la Haute-Garonne
 Villeneuve-le-Roi, commune française du Val-de-Marne
 Villeneuve-lès-Avignon, commune française du Gard
 Villeneuve-lès-Béziers, commune française de l'Hérault
 Villeneuve-les-Bordes, commune française de Seine-et-Marne
 Villeneuve-lès-Bouloc, commune française de la Haute-Garonne
 Villeneuve-les-Cerfs, commune française du Puy-de-Dôme
 Villeneuve-lès-Charnod, commune française du Jura
 Villeneuve-les-Corbières, commune française de l'Aude
 Villeneuve-les-Genêts, commune française de l'Yonne
 Villeneuve-lès-Lavaur, commune française du Tarn
 Villeneuve-lès-Maguelone, commune française de l'Hérault
 Villeneuve-lès-Montréal, commune française de l'Aude
 Villeneuve-les-Sablons, commune française de l'Oise
 Villeneuve-Loubet, commune française des Alpes-Maritimes
 Villeneuve-Minervois, commune française de l'Aude
 Villeneuve-Renneville-Chevigny, commune française de la Marne
 Villeneuve-Saint-Denis, commune française de Seine-et-Marne
 Villeneuve-Saint-Georges, commune française du Val-de-Marne
 Villeneuve-Saint-Germain, commune française de l'Aisne
 Villeneuve-Saint-Nicolas, commune française d'Eure-et-Loir
 Villeneuve-Saint-Salves, commune française de l'Yonne
 Villeneuve-Saint-Vistre-et-Villevotte, commune française de la Marne
 Villeneuve-sous-Charigny, commune française de la Côte-d'Or
 Villeneuve-sous-Dammartin, commune française de Seine-et-Marne
 Villeneuve-sous-Pymont, commune française du Jura
 Villeneuve-sur-Aisne, commune française de l'Aisne  créée en 2019
 Villeneuve-sur-Allier, commune française de l'Allier
 Villeneuve-sur-Auvers, commune française de l'Essonne
 Villeneuve-sur-Bellot, commune française de Seine-et-Marne
 Villeneuve-sur-Cher, commune française du Cher
 Villeneuve-sur-Conie, commune française du Loiret
 Villeneuve-sur-Fère, commune française de l'Aisne
 Villeneuve-sur-Gravois, ancien faubourg de Paris
 Villeneuve-sur-Lot, commune française de Lot-et-Garonne
 Villeneuve-sur-Verberie, commune française de l'Oise
 Villeneuve-sur-Vère, commune française du Tarn
 Villeneuve-sur-Yonne, commune française de l'Yonne
 Villeneuve-Tolosane, commune française de la Haute-Garonne
 Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes, commune française des Pyrénées-Orientales
 Montigny-Mornay-Villeneuve-sur-Vingeanne, commune française de la Côte-d'Or

Divers 

 Circuit Gilles-Villeneuve, circuit de Formule 1, à Montréal, Canada
 Forêt de Villeneuve, à la Réunion

Voir aussi 

 
 Villeneuvette
 Villeneuvette (ancienne commune) rattachée à Saint-Hilaire en Haute-Garonne.

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France